Morten Bech eller Morten Beck har flere betydninger:

Personer 
 Morten Bech (fodboldspiller, født 1967) (født 26. marts 1967) – en dansk fodboldspiller (midtbane).
 Morten Bech (fodboldspiller, født 1984) (født 18. januar 1984) – en dansk fodboldspiller (midtbane).

 Morten Beck Sørensen (født 1. november 1983) – en dansk fodboldspiller (forsvar).
 Morten Beck Guldsmed (født 2. januar 1988) – en dansk fodboldspiller (angreb).
 Morten Beck (fodboldspiller, født 1994) (født 6. december 1994) - en dansk fodboldspiller (midtbane)